Чар:

 Чар — река в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Чар — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области.
 Чар (род. 1955; настоящее имя Хисато Такэнака) — японский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.